George se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alex George
 Robert Y. George